Алессио Вальсекки (; род. 25 апреля 1992, Бергамо) — итальянский шахматист, международный мастер (2012), гроссмейстер (2019). Тренер ФИДЕ.

Серебряный призер чемпионата Италии 2017 г.

В составе команды "Obiettivo Risarcimento Padova" (Падуя) победитель командных чемпионатов Италии 2009, 2010, 2013 и 2019 гг. В составе этой же команды участник Кубков Европы среди клубов 2010, 2012, 2013 и 2017 гг.

В составе сборной Италии участник шахматной олимпиады 2018 г., командного чемпионата Европы 2019 г., командных турниров Mitropa Cup 2016, 2017 и 2018 гг.

В 2004 и 2008 гг. представлял Италию на юниорских чемпионатах Европы (в категориях до 12 и до 16 лет соответственно). В 2012 г. участвовал в юниорском чемпионате мира.

Участник личных чемпионатов Европы 2011, 2012, 2016 и 2019 гг.

Участник клубных чемпионатов Европы 2010, 2012, 2013 и 2017 гг.

Участник чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2017 и 2018 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Италии
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам